Sermitsiaq bezeichnet:
 Sermitsiaq (Berg, Kangerluarsussuaq), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sermitsiaq (Berg, Nuup Kangerlua) (Sadlen), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sermitsiaq (Gletscher, Maniitsoq), Gletscher im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sermitsiaq (Gletscher, Nanortalik), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermitsiaq (Insel) (Sadelø), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland

Sermitsiaq bezeichnet zudem:
 Sermitsiaq (Zeitung), grönländische Zeitung